La Maison des otages, roman de 1954 de Joseph Hayes ;
 La Maison des otages, pièce de théâtre de 1955 de Joseph Hayes ;
 La Maison des otages, film de 1955 réalisé par William Wyler ;
 La Maison des otages, téléfilm de 1967 réalisé par Ted Kotcheff ;
 La Maison des otages, film de 1990 réalisé par Michael Cimino.